Aphrodita clavigera är en ringmaskart som beskrevs av Freminville 1812. Aphrodita clavigera ingår i släktet Aphrodita och familjen Aphroditidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
clavigera